Раскраска Вернберга — кодирование ДНК-нуклеотидов четырьмя или пятью цветами в биоинформатике.

Опреденелие 
Вернбергова раскраска определяется следующим образом:

Примечания 

ДНК